«Парадиз» — российская команда по синхронному фигурному катанию. Основана тренером по фигурному катанию Ириной Яковлевой в 1994 году в Санкт-Петербурге, в школе фигурного катания дворца спорта «Юбилейный». Команда названа в честь Санкт-Петербурга, который его основатель Пётр I называл «парадизом» (от фр. Paradis — «рай»). Выступает на взрослых соревнованиях. Чемпионы мира 2016, 2017 и 2019 годов. Победители Финала Гран-при 2015/2016. Чемпионы России с 1999 по 2021 год. По состоянию на 17 июня 2022 года занимает 8 место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Тренерский штаб 
Главным тренером команды со дня основания является заслуженная артистка России, заслуженный тренер России Ирина Яковлева. В январе 1996 года в тренерский штаб команды вошёл тренер по фигурному катанию, заслуженный артист России, заслуженный тренер России Александр Яковлев — супруг Ирины Яковлевой, а в июле 2014 года — фигуристка Елена Чернова, ранее выступавшая в команде. За 25 лет в «Парадизе» работали хореографы Людмила Можина, Сергей Штыков, Сергей Зимин, сейчас со спортсменами занимается Александр Рачинский.

Начало 
Команда дебютировала в августе 1994 года на открытии соревнований по фигурному катанию во время летних Игр доброй воли, прошедших в Санкт-Петербурге. В ноябре того же года на первом чемпионате России «Парадиз» выиграл бронзовые медали.

Состав команды

Тренеры 
 Ирина Яковлева — главный тренер;
 Александр Яковлев — тренер;
 Елена Чернова — тренер.

Участники

Результаты соревнований (2018—2022)

Результаты соревнований (2009—2017)

Результаты соревнований (1999—2009)

Примечания 

Спортивные клубы России
Фигурное катание в России